een dwarsstuk aan de steel van een landwerktuig, zoals een schoffel
 Hilt de Vos, een Belgisch actrice
 Hilt (Californië), een plaats in Californië, VS
 een bepaald type zolder op een boerderij, zie hilt (boerderij)